Lovin este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dumitru Lovin (n. 1942), deputat român
 Fița Lovin (n. 1951), atletă română
 Florin Lovin (n. 1982), fotbalist român

Nume de familie românești